Американський штат Меріленд поділяється на 24 округи.

Меріленд